Baureihe 53 steht für:
 laufachslose Schlepptender-Güterzuglokomotiven mit drei Kuppelachsen (Achsfolge C) der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 53.0: Preußische G 4.2
 Baureihe 53.3: Preußische G 4.3
 Baureihe 53.6-7: Sächsische V V
 Baureihe 53.8: Württembergische Fc
 Baureihe 53.10: Oldenburgische G 4.2
 Baureihe 53.70-71: Preußische G 3, PKP-Baureihe Th1
 Baureihe 53.70II: BLE G 4.2
 Baureihe 53.71II: BBÖ 47, BBÖ 49, BBÖ 58, BBÖ 56, JDŽ 124
 Baureihe 53.72: BBÖ 59, PKP-Baureihe Th24
 Baureihe 53.73: EWA IIIc
 Baureihe 53.74: ČSD-Baureihe 322.4
 Baureihe 53.75: ČSD-Baureihe 324.3
 Baureihe 53.76: Preußische G 4.1
 Baureihe 53.76II:  ČSD-Baureihe 334.3
 Baureihe 53 7607II: GWR-Klasse 2301
 Baureihe 53.77: PKP-Baureihe Th3,  PKP-Baureihe Th4
 Baureihe 53.78: Pfälzische G 2.I, Bayerische C III (vorgesehen)
 Baureihe 53.78II: EWA IIb
 Baureihe 53.80-81: Bayerische C IV
 Baureihe 53.82: Sächsische V
 Baureihe 53.83: Württembergische F
 Baureihe 53.85: Badische VIIa
 Baureihe 53.85: Badische VIIc

 einen Entwurf von Borsig für eine schwere Kriegslokomotive, als fiktives Modell von Märklin produziert

Siehe auch: 
 DR-Baureihe 50: Die Deutsche Bundesbahn ordnete 77 dieser Lokomotiven ab 1968 unter der Baureihennummer 053 ein.